1. B hrvatska odbojkaška liga je predstavljala drugi stupanj odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2007./08.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Osijek".

Ljestvica

Unutarnje poveznice 
 1. A liga 2007./08.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez

Izvori 
 
 hos.hr, Poredak Liga - 1.B liga žene 2007./08., wayback arhiva 
 hos.hr, Raspored - 1.B liga žene 2007./08., wayback arhiva 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 108, god. XLV, izdanje od 21. travnja 2008., str. 27 (Sport), (22. kolo i ljestvica), pristupljeno 6. siječnja 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", 2007. godina, pristupljeno 6. siječnja 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", 2008. godina, pristupljeno 6. siječnja 2021. 
  

 

2005-06